Moncton-Est est un toponyme désignant le secteur est de la ville de Moncton au Nouveau-Brunswick, dont:

Toponyme

Moncton-Est (1974-2014), ancienne circonscription provinciale
Moncton-Est, actuelle circonscription provinciale

Homonymie de toponyme